Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2000, classée en catégorie Tier II, se dispute du 6 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Hingis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Anna Kournikova.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 2000
Tennis en novembre 2000